Chloroclystis derasata is een vlinder uit de familie spanners (Geomteridae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1905 door Bastelberger.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

derasata
Dier uit het Afrotropisch gebied